Huvud kan syfta på:

 Huvud – en ofta på halsen sittande, och med denna rörligt förenade, kul- eller päronformigt svälld ändan av ett djurs krop
 Huvud – inom datateknik ett avsnitt som är ett tillägg i början av ett meddelande, exempelvis till en datafil eller ett datapaket, se header
 Sidhuvud – den översta delen av en bok- eller dokumentsida

Personer
 Johan Huvud (1300-talet), svensk frälseman, slottsfogde på Kalmar slott och riksråd